La FA Cup 1996-1997 è stata la centoseiesima edizione della competizione calcistica più antica del mondo. È stata vinta dal Chelsea contro il Middlesbrough.

Finale

Collegamenti esterni
 The FA Cup - sito ufficiale

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
1996-1997